Vélez Sarsfield (o Vélez Sársfield) puede referirse a:
 Dalmacio Vélez Sarsfield (1800-1875), abogado y político unitario argentino, redactor original del Código Civil, en cuyo honor se han nombrado varias instituciones y localidades argentinas.
 Club Atlético Vélez Sarsfield, institución deportiva de la ciudad de Buenos Aires (Argentina).
 Club Atlético Vélez Sarsfield (fútbol femenino), sección de fútbol femenino de la institución deportiva anterior.
 Instituto Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield, instituto educativo del Club Atlético Vélez Sarsfield.
 Estadio Vélez Sarsfield, denominación popular del estadio José Amalfitani, del Club Atlético Vélez Sarsfield.
 Dalmacio Vélez Sarsfield, localidad de la provincia de Córdoba (Argentina).
 Vélez Sársfield, barrio de la ciudad de Buenos Aires (Argentina).
 Avenida Vélez Sarsfield (Buenos Aires), avenida de la ciudad de Buenos Aires (Argentina).
 Avenida Vélez Sarsfield (Munro), avenida de la ciudad de Vicente López, provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Puente Vélez Sársfield, denominación popular del puente Victorino de la Plaza, que une la avenida Vélez Sársfield del barrio de Barracas de la ciudad de Buenos Aires con la localidad de Piñeyro del partido de Avellaneda, en Argentina.